Мокроус — славянская фамилия и топоним:
 Мокроус, Иван Степанович (1904—1974) — командир Феодосийского партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны, заместитель Председателя Феодосийского горисполкома (1944—1951). Почётный гражданин Феодосии (1971)
 Мокроус, Фёдор Яковлевич (1915—?) — советский государственный и партийный деятель, председатель Запорожского облисполкома.
 Мокроус — посёлок городского типа в Саратовской области Российской Федерации.
 Мокроус — река в Приозерском районе Ленинградской области.

См. также 
 Мокроусов